Аристокл () — древнегреческое имя
  — аттический скульптор VI века ;
  — архитектор VI века  из Сикиона;
  — скульптор VI—V веков  из Кидонии;
 Аристокл (сын Павсания) — спартанский аристократ, брат царя Плистоанакта;
  — скульптор второй половины V века ;
 Аристокл — имя Платона при рождении;
  — ритор и грамматик I века ;
  — скульптор I века  — I века н. э.;
  — философ-перипатетик;
  — философ II века.